Etchecopar ist der Familienname folgender Personen

 Etchecopar (Fußballspieler), südamerikanischer Fußballspieler
 Máximo Augusto José del Carmen Etchecopar (1912–2002), argentinischer Diplomat und katholischer Schriftsteller
 Robert-Daniel Etchécopar (1905–1990), französischer Ornithologe und Forschungsreisender